Dodge, або Додж — американська автомобілебудівна компанія в складі корпорації Крайслер.
 Додж (фестиваль) — джазовий фестиваль в Донецьку.

Додж (округ) — неоднозначність
 Додж — місто, штат Північна Дакота
 Додж — місто, штат Вісконсин
 Додж — селище, штат Небраска
 Додж — переписна місцевість, штат Оклахома
 Додж — переписна місцевість, штат Вісконсин